Le British Grand Prix 2015 est l'édition 2015 du British Grand Prix, qui est un tournoi PSA International 70 avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 9 au .

En finale, le  mondial Mohamed El Shorbagy l'emporte face au tenant du titre Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
Squash en 2015
Sport en Angleterre en 2015
Sport en septembre 2015